Margot Bailet
Matthieu Bailet
Patronyme français